Krokugtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Krokugtjärnen (Floda socken, Dalarna), sjö i Gagnefs kommun, 
Krokugtjärnen (Äppelbo socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Krokugtjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (11,3 ha)

Se även
Kroktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn